Powiaty w Austrii (, politischer Bezirk) – jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego II stopnia w Austrii. Jednostkami nadrzędnymi są kraje związkowe, podrzędnymi gminy. Obecnie w Austrii istnieją 94 powiaty i 15 miasta statutarne (Statutargemeinden, Statutarstädte), które posiadają osobny statut i funkcjonują zarówno na prawach przysługującym gminom, jak i powiatom. Ponadto stołeczny Wiedeń dzieli się na 23 dzielnic.

Organem administracyjnym powiatu jest Bezirkshauptmannschaft (komisja powiatowa), na którego czele stoi komisarz powiatowy ( – jeśli jest nim mężczyzna lub Bezirkshauptfrau – jeśli jest nią kobieta). Osoby te nie są wybierane bezpośrednio przez obywateli, lecz są wyznaczane przez rząd kraju związkowego. Jego zadaniem jest nadzór nad samorządem gminnym. W stosunku do gmin jest organem wyższego stopnia w rozumieniu procedury administracyjnej. Na szczeblu powiatowym nie są zawiązywane wspólnoty.

Lista powiatów 
Lista powiatów na terytorium Austrii z uwzględnieniem kraju związkowego, wyróżników skrótów powiatów znajdujących się na austriackich tablicach rejestracyjnych i liczby ludności. Wytłuszczoną czcionką oznaczono miasta statutarne.

Zobacz też 

 :Kategoria:Dawne powiaty w Austrii

Przypisy